Tresus är ett släkte av musslor. Tresus ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Tresus